Херманус Питер (Дик) Логгере (, 6 мая 1921, Амстердам, Нидерланды — 30 декабря 2014, Хилверсюм, Нидерланды) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 
Дик Логгере родился 6 мая 1921 года в Амстердаме.

В течение всей карьеры в 1937—1961 годах играл в хоккей на траве за «Ларен», в составе которого стал чемпионом Нидерландов в 1956 и 1961 годах.

В 1946 году дебютировал в сборной Нидерландов, в 1947 году стал капитаном команды.

В 1948 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции центрального полузащитника, провёл 7 матчей, мячей не забивал.

В 1952 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции центрального полузащитника, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В течение карьеры провёл 85 матчей за сборную Нидерландов. Последний поединок в её составе сыграл в 1958 году.

В 1954 году основал фирму Loggere Metaalwerken, которая изготавливает металлические шкафы и кабины. С 1999 года ею владел сын Манус.

Умер 30 декабря 2014 года в нидерланском городе Хилверсюм.

Память 
После завершения карьеры Логгере клуб «Ларен» учредил приз самому ценному игроку, названный его именем.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Предприниматели Нидерландов